Hjem til jul (televisieserie) - Noorse televisieserie
 Hjem til jul (film) - Noorse film uit 2010
 Hjem til jul (album) - album van de band Doodle Bugs